Бутени има више значења:

 Бутени (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Бутени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Општина Бутени (Арад), општина у округу Арад у Румунији